Катя — жіноче ім'я.
 1113 Катя (1113 Katja) — астероїд головного поясу.